Judo under sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro fandt sted i perioden 6. august til 12. august 2016. Omkring 386 judoka konkurrerede i 14 arrangementer (syv for både mænd og kvinder).

Kampplan 
Der var to konkurrencesessioner hver dag i det olympiske Judo-program. Den første session (Elimination og kvartfinale) blev udført fra 10:00 til 13:00 BRT, og den anden session (semifinaler, bronzefinale og finale) blev udført fra 15:30 til 18:10 BRT.

Deltagende lande

Madaljer

Medaljeoversigt 
Nøgle
 Værtsland

Referencer 

 
2016